Aser (persoon), in het Bijbelboek Genesis een van de zonen van Jakob en Zilpa
 Aser (stam), volgende de Hebreeuwse Bijbel een van de twaalf stammen van Israël